Karla (imię) – imię żeńskie
 Karla (Kose) – wieś w Estonii 
 Karla (Rae) – wieś w Estonii
 Karla (film) z 2006

Zobacz też 
 Karola
 Carola